Ву́лиця Василя́ Ка́пніста (також в́улиця Ка́пніста) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Василя Капніста — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Капніста — вулиця в місті Миргород Полтавської області.
 Вулиця Василя Капніста — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Василя Капніста — вулиця в місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей